«Губка Боб Квадратные Штаны» — американский мультипликационый сериал, созданный морским биологом и художником-мультипликатором Стивеном Хилленбергом; премьера состоялась 1 мая 1999 года на телеканале «Nickelodeon». Многие идеи для сериала возникли в неопубликованном учебном комиксе «The Intertidal Zone», который Хилленберг создал в середине 1980-х годов. Он начал разрабатывать сериал в 1996 году после работы «Новая жизнь Рокко» — ещё одного телесериала «Nickelodeon», где Хилленберг ранее был режиссёром.

По состоянию на 3 февраля 2023 года в эфир вышла 281 серия мультсериала. Тринадцатый сезон состоит из 26 серий. Фильм «Губка Боб Квадратные Штаны» был показан в кинотеатрах 19 ноября 2004 года и собрал более $ 140 млн по всему миру. В 2009 году «Nickelodeon» отпраздновал десятую годовщину сериала документальным фильмом «Вся правда о Губке Бобе» и серией «Честный или квадратный». Фильм «Губка Боб в 3D» был показан в кинотеатрах 6 февраля 2015 года и собрал более $ 324 млн по всему миру.

Эпизоды мультсериала были номинированы на множество различных наград, включая 17 наград «Энни», 17 наград «Golden Reel», 15 премий «Эмми», 19 наград «Kids’ Choice Awards» и 4 награды «BAFTA Children’s Awards». Было выпущено несколько сборников на DVD. Кроме того, первые двенадцать сезонов были выпущены на DVD и доступны для 1, 2 и 4 регионов с 12 января 2021 года.

Обзор серий

Эпизоды

Первый сезон (1999—2000)

Второй сезон (2000—2003)

Третий сезон (2001—2004)

Четвёртый сезон (2005—2007)

Пятый сезон (2007—2008)

Шестой сезон (2008—2010)

Седьмой сезон (2009—2011)

Восьмой сезон (2011—2012)

Девятый сезон (2012—2016)

Десятый сезон (2016—2017)

Одиннадцатый сезон (2017—2018)

Двенадцатый сезон (2018—2022)

Тринадцатый сезон (2020—ТВА)

Фильмы

Примечания

Литература 
 
 

Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны